Etiopisk hare kan syfta på:

 Etiopisk hare – en däggdjursart som förekommer i Etiopiens högland mellan 500 och 2500 meter över havet, se Lepus fagani
 Etiopisk hare – en däggdjursart som  är endemisk för Etiopiens centrala högland, se Lepus starcki